Itami bezeichnet:

 Itami, Stadt in der Präfektur Hyōgo in Japan

Itami ist der Familienname folgender Personen:

 Hideo Itami (* 1981), japanischer Wrestler, siehe Kenta
 Jūzō Itami (1933–1997), japanischer Schauspieler und Filmregisseur
 Ken’ichirō Itami (* 1971), japanischer Chemiker
 Kenji Itami (* 1988), japanischer Straßenradrennfahrer
 Itami Mansaku (1900–1946), japanischer Filmregisseur und Drehbuchautor